Il singolare del torneo di tennis Open Prévadiès 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Gicquel che ha battuto in finale Peter Wessels 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Olivier Patience (semifinali)
 Marc Gicquel (Campione)
 Kristian Pless (quarti di finale)
 Jean-Christophe Faurel (primo turno)

 Roko Karanušić (primo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Nicolas Devilder (semifinali)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2006